Сократ Александрович Клепиков (1895, г. Кинешма — 1978, Москва) — советский книговед, библиограф, историк гравюры, источниковед, библиофил, экономист; главный библиограф Библиотеки имени В. И. Ленина (ныне — РГБ), сотрудник Государственного Литературного музея. Мировую известность принесли ему работы в области филиграни и штемпелей, истории книги.

Жена — Наталья Павловна Потоцкая, кузина Юлии Владимировны Рождественской (урожд. Аксаковой).

Биография 
Родился в городе Кинешма Костромской губернии (ныне Ивановской области).

Активную научную деятельность начал после Февральской революции 1917 года. Сотрудничал с Лигой аграрных реформ, составил атлас диаграмм и картограмм по аграрному вопросу, первое издание которого вышло под редакцией русского экономиста-аграрника А. В. Чаянова (его двоюродного брата и друга, с которым он вёл активную переписку). А. Чаянов был также страстным коллекционером западноевропейской гравюры, он собрал огромную библиотеку, а также издал в 1926 году краткое руководство для музеев.

После Октябрьской революции работал в системе ВСНХ. Выпустил справочник по питанию русского крестьянства, где проследил динамику норм потребления главных пищевых продуктов в деревне. Впоследствии подготовил ещё несколько справочников для ВСНХ.

В 1919—1920 годах жил в Москве в Тихвинском переулке, в доме № 7, где ранее, в 1918 году находилась Лига земельных реформ.

Сотрудник Государственного литературного музея, Всесоюзной книжной палаты. В Государственном литературном музее занимался редкой книгой, иллюстрациями, водяными знаками и т. д. С 1937 года участвовал в изучении документов Центрального государственного архива древних актов.

В 1945—1965 годах работал в Отделе редкой книги Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (ныне — Российская государственная библиотека).

В 1959—1964 годах — член редколлегии первых выпусков научного сборника «Книга. Исследования и материалы». Участвовал в подготовке ряда специальных каталогов.

Внёс значительный вклад в изучение искусства книги, в частности филигранологии, искусства русской народной картинки, переплёта, разработал методику научных исследований в этих областях книжного дела. Мировую известность принесли ему работы в области филиграни и штемпелей, истории книги.

В филигранологии — автор табличного метода описания водяных знаков в специальных публикациях, фундаментального справочника и монографии об отдельных филигранях.

Коллекция народных картинок С. А. Клепикова составила основу фонда лубка Государственного литературного музея.

Портрет (дружеский шарж) С. А. Клепикова, рисованный Татьяной Мавриной, воспроизведён в монографии о Мавриной искусствоведа Владимира Ивановича Костина (Костин В. И. Татьяна Алексеевна Маврина. — М.: Советский художник, 1966. — С. 136).

Похоронен в Колумбарии Донского крематория.

Сочинения 
Автор 135 научных публикаций.

 Атлас диаграмм и картограмм по аграрному вопросу  / С. А. Клепиков; Под общ. ред. А. В. Чаянова. — М.: Универсальная б-ка, 1917. — 40 с.: карты, диагр. — (Лига аграрных реформ / Ред. кол.: П. П. Маслов, С. Л. Маслов, Н. П. Огановский и А. В. Чаянов. Серия А; № 3).
 Питание русского крестьянства / С. А. Клепиков; Высший совет народного хозяйства. Отдел редакционно-издательский. — М.: Типография «III Интернационал», 1920.
 О собирании лубочных картин / Гос. лит. музей. — Москва: Гослитмузей, 1941. — 24 с.
 А. С. Пушкин и его произведения в русской народной картинке: 150 лет со дня рождения. 1799—1949 / Науч. описание, коммент. и вступ. статья С. Клепикова; Под общ. ред. В. Бонч-Бруевича. — Москва: Гос. лит. музей: [Госкультпросветиздат], 1949 (тип. Акад. наук СССР). — 131 с., 4 л. ил.
 И. А. Крылов и его произведения в русской народной картинке / Науч. описание, коммент. и вступит. статья С. А. Клепикова; Под общ. ред. В. Бонч-Бруевича. — Москва: Гос. лит. музей: [Госкультпросветиздат], 1950 (2-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР). — 80 с.: ил.
 Библиография печатных планов города Москвы XVI—XIX веков / Под ред. и со вступит. ст. акад. М. Н. Тихомирова. М.: 1956. — 122 с.
 Москва в гравюрах и фотографиях (Опыт библиографии печатных альбомов и серий) // Труды Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. — М.: 1958. Т. II. — С. 111—194. На страницах 183—194 помещён алфавитный указатель объектов, упомянутых в библиографии.
 Из истории русского художественного переплёта // Книга: Исслед. и материалы. 1959. Сб. 1.
 Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII—XX века : [Справочное пособие] / Всесоюз. книжная палата. — Москва: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1959. — 306 с.
 Проблема филигранологических публикаций // Археографический ежегодник за 1962 г. М., 1963.
 Сатирические листы 1812—1813 гг. (Сводная библиография) // Труды Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. М., 1963. Т. 7.
 [Рецензия] Сводный каталог русских географических атласов XVIII в. Сост. Н. В. Лемус // Советская библиография. Сборник статей и материалов. — М.: Всесоюзная книжная палата, 1963. № 1 (77) — С. 60-67.
 Русские гравированные книги XVII—XVIII веков. — Москва: [б. и.], 1964. — [41] с. : ил.
 Штемпели на бумаге русского и иностранного производства XIX—XX вв. // Археографический ежегодник за 1966 г. М., 1968.
 Описание древних русских обиходных переплётов // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей, хранящихся в СССР. — М., 1976. — Вып. 2, ч. 1. — С. 51—77.
 Филиграни на бумаге русского производства XVIII — нач. XX вв. — М., 1978.

Примечания

Литература 
 Некролог // Советские архивы. 1978. № 5.
 Кукушкина М. Н. С. А. Клепиков (к 90-летию со дня рождения) // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. М.: 1984.
 Книга: Энциклопедия / Редкол.: И. Е. Баренбаум, А. А. Беловицкая, А. А. Говоров и др. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — 800 с.: илл. — С. 296.
  (в пер.)
 Хромов О. Р. «Русские печатные географические атласы XVIII века» — неизвестная монография Сократа Александровича Клепикова (Из истории методики изучения и описания цельногравированных книг как исторического источника) // Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. Материалы XXII международной научной конференции, 28-30 января 2010 г. М.: РГГУ, Историко архивный институт, 2010. С. 52-59.
 Булатов А. Странная история старинных карт России в советские годы  // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. 2012. № 6 (97) июнь. С. 38-52.

Ссылки 
 Энциклопедия КНИГА — КЛЕПИКОВ Сократ Александрович
 Русские гравированные книги XVII—XVIII веков Сократа Клепикова 
 Проект «Исторические Материалы» — Клепиков Сократ Александрович (1895—1978) 
 С. А. Клепиков. Из истории русского художественного переплета // Книга: Исследования и материалы. 1959. 

Библиографы СССР
Историки СССР
Сотрудники Российской государственной библиотеки
Музейные работники СССР
Похороненные на Донском кладбище